

Persone
 Camillo de Lellis – religioso e presbitero italiano, santo per la Chiesa cattolica
 Camillo De Lellis – matematico italiano
 Carlo De Lellis – storico e genealogista italiano
 Carlo De Lellis – pseudonimo di Giorgio Simonelli, regista, sceneggiatore e montatore italiano
 Giulia De Lellis – personaggio televisivo italiana
 Maria Maddalena De Lellis – brigante italiana
 Sara De Lellis – pallavolista italiana
 Simone de Lellis – giurista e diplomatico italiano
 Teodoro de Lellis – vescovo cattolico, teologo e diplomatico italiano

Altro
 Basilica di San Camillo de Lellis – edificio religioso di Genova, quartiere Portoria
 Chiesa di Santa Croce e San Camillo de Lellis – chiesa di Roma, rione Sallustiano
 San Camillo de Lellis agli Orti Sallustiani – titolo cardinalizio
 Santuario di San Camillo de Lellis – chiesa di Bucchianico, provincia di Chieti
 Santuario di San Camillo de Lellis – luogo di culto cattolico di Milano